Schöngrund (oggi Bellefosse) – comune della Francia
 Schöngrund (oggi Kraszewice) – comune della Polonia